

Стрижі — селище міського типу, Орічівський район, Кіровська область
 Стрижі — присілок, Кірово-Чепецький район, Кіровська область